Le Coin des petits curieux est une rubrique rédactionnelle éducative du journal Spirou publiée du  au . Elle est animée par plusieurs auteurs, mais c'est Eddy Paape, son premier animateur, qui en dessine le plus avec 120 planches sur les 225 qu'elle compte au total.

Elle propose chaque semaine d'aborder de manière ludique un sujet comme les animaux, les peuples étranges, la science, etc.

Historique

Épisodes

Auteurs 
Eddy Paape
Mitacq
Barège
Bolle
Jean-Michel Charlier
Charlie Delhauteur
Gérald Forton
André Franquin
Jean Graton
Octave Joly
Arthur Piroton

Source 
Le Coin des petits curieux sur le site BDoubliees.com
Le Coin des petits curieux sur le site Toutspirou.fr

Rubrique du journal Spirou